Daxlberg ist der Ortsname von

 Daxlberg (Riedering), Ortsteil der Gemeinde Riedering, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Daxlberg (Siegsdorf), Ortsteil der Gemeinde Siegsdorf, Landkreis Traunstein, Bayern